Ел Табахе има више значења:

 Ел Табахе (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Табахе (Сан Хосе дел Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику